

Geografische aanduidingen en voertuigkentekens 
Code KN:
 Saint Kitts en Nevis — een Caraïbische staat (landcode ISO 3166)
 Noord-Korea — een Aziatische staat (NAVO-landcode)
 Neuss Hauptbahnhof — een Duits spoorstation (DS100-code)
 Groenland — onofficiële kentekencode (ovaal schildje) voor Groenland
Code Kn:
 Station Nørreport — een trein- en metrostation in de Deense hoofdstad Kopenhagen (stationscode)

Letters KN op kentekenplaat 
 Landkreis Konstanz — een Duits district
 Komárno — een stad in Slowakije
 Piëria — een departement in Griekenland
 Nowy Sącz — een stad in Polen
 Qina (gouvernement) — een gouvernement van Egypte
 Militair kenteken — Nederlands kenteken, in gebruik bij de landmacht

Overige: KN 
 Krijgsmachtnorm — een standaard voor benodigdheden van het Nederlandse leger
 Natixis — een Franse bank (Euronext-code)
 China United Airlines — een Chinese luchtvaartmaatschappij (IATA-code)
 Katholiek Nieuwsblad — een Nederlands weekblad
 Velocette KN — een motorfietstype uit 1929 in de Velocette K-serie
 Kennisnet — een dienstverlener en expert op het gebied van ICT en onderwijs
 Kruiningen — een Nederlandse plaats (Lettercode van de thuishaven op vissersschepen)
 Karlshamn (stad) — een Zweedse stad (Lettercode van de thuishaven op vissersschepen)
 Geert Knigge — als rechtsgeleerd annotator ondertekenend met KN
 Kortenaer (schip uit 1928) — een Nederlandse torpedobootjager (naamsein en romp-opschrift)
 Kid Nation — een Amerikaanse tv-show
 Kartographische Nachrichten — een Duitstalig vakblad over cartografie
 Kieler Nachrichten — een krant uit de Duitse stad Kiel
 Gevangenisgeld van werkkolonie Frederiksoord (muntopschrift KN)
 KN-Cipher — een methode van blokvercijfering in de cryptografie
 Een van de lijnen op het schaakbord, in de Engelse beschrijvende notatie

Overige: Kn, kN en andere 
 .kn — het topleveldomein voor websites uit Saint Kitts en Nevis
 Knoop (snelheid) (kn) — een snelheidsaanduiding
 kilonewton (kN) — 1000 newton, een eenheid van kracht. Zie Newton (eenheid)
 Kroatische kuna (kn) — een munteenheid
 Getal van Knudsen (Kn) — een begrip uit de natuurkunde, onder andere de kinetische gastheorie
 Kannada (kn) —  een Dravidische taal met taalcode kn
 Complete graaf (Kn) —  een begrip uit de wiskundige grafentheorie
 Schaakpaard (Kn) — afkorting in de Engelse beschrijvende notatie
 Khuddaka Nikaya — een collectie in het boeddhisme
 Klein-Nishina formule — een begrip uit de kwantumelektrodynamica
 Kuehne + Nagel (K + N, K+N of KN) — een logistieke dienstverlener
 K&N Engineering (K&N) — een producent van auto-onderdelen
 Kellogg Company (K.N) — een producent van voedingsmiddelen (Reuters-code)